Герой Доне́цкой Наро́дной Респу́блики — высшая награда самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (с 4 октября 2022 года — награда субъекта Российской Федерации), учрежденная в 2014 году.

История 
Звание «Герой Донецкой Народной Республики» и связанная с ним Медаль «Золотая звезда Героя» согласно заявлению заместителя министра обороны ДНР С. Н. Петровского, учреждены 3 октября 2014 года. Является высшей наградой ДНР, изготавливается из золота.

Звание Героя присваивается Главой Донецкой Народной Республики или, в исключительных случаях, Президиумом Совета Министров. Герою Донецкой Народной Республики вручаются знак отличия — медаль «Золотая Звезда» и Грамота о присвоении звания Героя. Звание Герой Донецкой Народной Республики присваивается «за заслуги перед Республикой и народом, связанные с совершением геройского подвига, проявленные при выполнении боевых и специальных заданий командования и внесение исключительного вклада в дело обороноспособности Республики».

Описание 
Медаль «Золотая звезда Героя» представляет собой пятиконечную звезду из золота (21,5 грамм). На гладкой поверхности оборотной стороны присутствует надпись «Герой ДНР», выше — номер медали. При помощи позолоченных ушка и кольца медаль соединяется с позолоченной металлической колодкой. Колодка медали — прямоугольная металлическая пластина с рамками в верхней и нижней частях в ткани цветами (чёрный, синий и красный) флага Донецкой Народной Республики.

Награждённые 

Список в алфавитном порядке:
 Авидзба, Ахра Русланович — 20 февраля 2015
 Алферов, Николай Николаевич
 Артеменко, Сергей Сергеевич (28.06.2016), позывной «КОТ» указ Главы ДНР № 439 от 27 июня 2016
 Береза, Олег Владимирович — Указ Главы ДНР № 292 от 16 июля 2015 г., Золотая Звезда № 18
 Бородай, Александр Юрьевич — 4 октября 2014, Золотая Звезда № 02
 Быбко, Валерий Александрович — 5 мая 2015
 Вахидов, Евгений Зарифович — 5 мая 2015
 Великородный, Сергей Николаевич — Указ Главы ДНР № 438 от 24 ноября 2015 г., Золотая Звезда № 24
 Гордиенко, Тарас Иванович (посмертно) — 13 апреля 2022, позывной «Клуни»
 Гришин, Олег Григорьевич (посмертно) — 10 сентября 2015
 Дикий, Алексей Александрович — 21 февраля 2015 г., Золотая Звезда № 10
 Дикий, Евгений Дмитриевич — сентябрь 2017
 Евдокимов, Василий Викторович — 21 февраля 2015
 Жога, Владимир Артёмович (посмертно) — 5 марта 2022 года
 Жук, Геннадий Иванович — 16 января 2015, Золотая Звезда № 04
 Зайцев, Андрей Викторович — 5 мая 2015
 Захарченко, Александр Владимирович — 20 февраля 2015
 Захарчук, Виталий Анатольевич (посмертно) — 20 февраля 2015
 Качура, Ольга Сергеевна — 3 августа 2022 (посмертно), позывной «Корса»
 Кобзон, Иосиф Давыдович — 29 августа 2015
 Кадыров, Рамзан Ахматович — 3 октября 2022
 Ковтонюк, Александр Григорьевич — 20 июля 2018 (посмертно), позывной «Рекс»
 Кондратов, Иван Александрович — 12 июня 2015
 Кононов, Владимир Петрович — 3 октября 2014, Золотая Звезда № 01
 Костенко, Константин Александрович
 Кострубицкий, Алексей Александрович — 2022
 Коржавин, Николай Михайлович — 28 августа 2015
 Крупин, Алексей Павлович (посмертно) — 24 августа 2015
 Курилкин, Тимур — 2022
 Мазаев, Руслан Михайлович — 14 сентябрь 2015
 Мамиев, Олег Анатольевич (посмертно) — май 2018, позывной «Мамай»
 Мишарин, Максим Александрович (посмертно) — 29 июля 2022
 Мороз, Александр Анатольевич (посмертно) — сентябрь 2017
 Немогай, Александр Сергеевич — 25 февраля 2016
 Нырков, Роман Викторович — 5 июня 2015
 Павлов, Арсен Сергеевич — 21 февраля 2015, позывной «Моторола»
 Панфилова, Екатерина Владимировна (род. 15.10.1991), позывной «Лиса» — 23 ноября 2016
 Пинчук, Андрей Юрьевич — указ Главы ДНР № 291 от 16 июля 2015 года, Золотая Звезда № 17
 Пригожин, Евгений Викторович — 2022
 Ракуленко, Сергей Александрович — 5 мая 2015
 Снопок, Вадим Алексеевич — 7 ноября 2015
 Стрелков, Игорь Иванович — 4 октября 2014 (сам Стрелков опровергает факт награждения), Золотая Звезда № 03
 Тимофеев, Александр Юрьевич — 12 мая 2017
 Толстых, Михаил Сергеевич — 21 февраля 2015, позывной «Гиви»
 Трошин, Александр Константинович — 29 июля 2022
 Фриганов, Павел Эдуардович — 28 июля 2015

Населённые пункты:
 город Донецк — 22 августа 2017.

См. также 
 Награды Донецкой Народной Республики
 Герой Луганской Народной Республики

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список награждённых на 9 мая 2015 года с кратким описанием подвигов
 Звание Героя ДНР получили 23 человека
 Министр обороны ДНР генерал-майор Владимир Кононов рассказал, как было учреждено звание Героя Донецкой Народной Республики

Награды Донецкой Народной Республики
Высшие государственные награды
Герои (звание)